Rohožník ist der Name von Orten:

 Gemeinde Rohožník im Okres Malacky im Bratislavský kraj, Slowakei, siehe Rohožník (Malacky)
 Gemeinde Rohožník im Okres Humenné im Prešovský kraj, Slowakei, siehe Rohožník (Humenné)
 Satellitenstadt Rohožník im Stadtteil Újezd nad Lesy von Prag, Tschechien